A 2016-os német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2016 DFL-Supercup) 2016. augusztus 14-én került megrendezésre a Dortmundban a Signal Iduna Parkban. A mérkőzést a 2016-os bajnok FC Bayern München és a 2016-os bajnokság második helyezettje, a Borussia Dortmund vívta meg.

Csapatok
FC Bayern München: A müncheni csapat megnyerte a bajnokságot, így 10. alkalommal szerzett jogot a hivatalos szuperkupára. A Bayern ebben a 2015-2016-os szezonban a kupát is megnyerte. Ennek döntőjében tizenegyesekkel épp a Dortumndot verte meg.

Borussia Dortmund: Noha a dortmundi csapat alulmaradt a Német Kupa fináléjában, mivel épp a bajnok Bayern Münchentől szenvedett vereséget, a Bundesliga ezüstérmeseként részvételi jogot nyert a szuperkupára.

Mérkőzés adatok

Kapcsolódó szócikkek
 2015–16 Fußball-Bundesliga
 2015–16 Német-labdarúgókupa
 DFL-Szuperkupa

Jegyzetek 

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa